Класирането по медали от Летните олимпийски игри 1928 в Амстердам показва броя на победите на националните Олимпийски комитети по време на олимпийските състезания. Организаторите раздават 109 комплекта медали, толкова колкото е броят на състезанията, за които се борят 2883 спортисти (от които 277 жени) от 46 страни в периода от 17 май до 12 август 1928 г. в общо 14 спорта.

Атлети от общо 33 нации успяват да спечелят поне един медал, оставяйки други 13 без отличие. Съединените американски щати печелят най-много медали (56), спечелвайки най-много златни (22), сребърни (18) и бронзови (16) отличия на тази Олимпиада. Малта, Панама и Родезия (сегашно Зимбабве) правят дебюта си на игрите. Германия е допусната до участие след две поредни забрани заради участие в Първата световна война. Египет печели първите си медали изобщо, а Япония първото си златно отличие.

Класиране

Външни препратки 
 Официална таблица на МОК

Летни олимпийски игри